Esparron, commune française des Hautes-Alpes
 Esparron, commune française de la Haute-Garonne
 Esparron, commune française du Var

 Esparron-la-Bâtie, ancienne commune française des Alpes-de-Haute-Provence

Voir aussi 
 Esparron-de-Verdon, commune française des Alpes-de-Haute-Provence
 Notre-Dame d'Esparron, ermitage sur la commune du Percy en Isère